Czeluścin peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Czeluścin, un village du powiat de Gniezno ;
 Czeluścin, un village du powiat de Gostyń.